Below kan syfta på:

 Below (film) – en amerikansk skräckfilm från 2002

Personer
 Jakob Fredrik Below (1669–1716), en svensk läkare
von Below (mecklenburgsk släkt) – en uradlig släkt känd sedan 1200-talet
 Fritz von Below (1853–1918), en tysk militär
 Otto von Below (1857–1944), en tysk militär
von Below (pommersk släkt) – en uradlig släkt känd sedan 1200-talet, utan känd koppling till den mecklenburgska släkten
 Georg von Below (1858–1927), en tysk historiker

Källor 
 Svensk uppslagsbok. Malmö 1939